Araxá, no Brasil, pode referir-se a:

 Araxá, município de Minas Gerais
 Araxá (Campina Grande), bairro da Paraíba
 Araxá (Macapá), bairro no Amapá
 Araxá Esporte Clube, clube de futebol em Minas Gerais
 Araxás, grupo indígena dos guaranis que habitava o estado de Santa Catarina
 Microrregião de Araxá, microrregião de Minas Gerais
 União de Futebol Araxá, clube de futebol em Minas Gerais
 Domiciano Leite Ribeiro, o Visconde de Araxá (1812–1881), advogado, político, ministro, poeta, escritor e nobre brasileiro

Ver também 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes